Двенадцать кораблей Королевского флота носили имя HMS Elizabeth. Еще один назывался HMS Queen Elizabeth, другой под тем же названием был запланирован, а третий с 2009 года строится. Большинство названы в честь королевы Елизаветы I:

 Elizabeth (также упоминается как Great Elizabeth) — английский корабль; закуплен в 1514; разбился в тот же год. В прошлом торговое судно Salvator.
 Elizabeth Jonas — 56-пушечный галеон; спущен на воду в 1559; перестроен в 1597-98; продан в 1618.
 Elizabeth — 16-пушечный корабль; в строю с 1577 по 1588.
 HMS Elizabeth — 38-пушечный фрегат; спущен на воду в 1647; служил во Вторую англо-голландскую войну; сожжен голландцами в 1667.
 HMS Elizabeth — бот; закуплен роялистами в 1648; перебежал к парламентариям в 1649; продан в 1653.
 HMS Elizabeth — линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1679; перестроен в 1704; в тот же год захвачен французами.
 HMS Elizabeth — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1706; перестроен в 64-пушечный в 1737; разобран к 1766.
 HMS Elizabeth — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1769; служил в Американскую войну за независимость, Французские революционные войны; разобран в 1797.
 HMS Elizabeth — 3-пушечная канонерская лодка; закуплена в 1795; в строю как минимум до 1801.
 HMS Elizabeth — 10-пушечный куттер захвачен у испанцев в 1805. затонул в 1807.
 HMS Elizabeth — 12-пушечная шхуна; захвачена у французов в 1806; перевернулась в 1814.
 HMS Elizabeth — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1807; служил в Наполеоновские войны; разобран в 1820.

См. также 
 HMS Elizabeth Bonaventure
 HMS Elizabeth & Sarah
 HMS Queen Elizabeth